

Persone
 Thomas Bateson (1570-1630) – organista e compositore inglese
 William Bateson (1861-1926) – genetista britannico
 Gregory Bateson (1904-1980) – antropologo, sociologo e psicologo britannico
 Timothy Bateson (1926-2009) – attore e doppiatore britannico

Altro
 2434 Bateson – asteroide della fascia principale